Antonio Bonghi (...-1484) – giudice e politico italiano
 Roberto Bonghi (...-1292) – vescovo cattolico
 Ruggiero Bonghi (1825-1895) – politico e accademico italiano